Música romântica
 Pagode romântico
 Romantismo
 Romantismo no Brasil
 Romantismo em Portugal
 Romantismo sombrio
 Romantismo na Alemanha
 Romantismo Urbano
 Romantismo na Escócia
 Romantismo (pintura)
 Romantismo inglês
 Sinfonia n.º 4 (Bruckner), também chamada de Romântica
 Amor romântico
 Balé romântico
 Nacionalismo romântico
 Orientação romântica
 Românticas
 Romântica FM
 Romantica
Comédia romântica
Fantasia romântica
Romântico Anônimo
Romántico desde siempre
Românticos de Cuba
Romântico (álbum)
Romântico Defensor
O Romântico

Desambiguação